Der Begriff Acesta bezeichnet:

 der ursprüngliche Name von Segesta
 eine Gattung der Feilenmuscheln (Limidae); siehe Acesta (Gattung)